Литлфилд има више значења:
 Литлфилд (Аризона)
 Литлфилд (Тексас)